

События 
 247 — Консулы Имп. Цезарь Марк Юлий Филипп А. и Имп. Цезарь Марк Юлий Север Филипп А.
 247—251, 260—264 (248—264) — Епископ Александрии св. Дионисий Великий.

Родились 
 Елена Святая
 Пань Юэ, китайский государственный деятель и поэт времен Западной Цзинь.
 Гай Цейоний Руфий Волузиан (консул), римский государственный деятель конца III века.

Скончались 
 Рав (амора).
 Чжан Чуньхуа, жена государственного деятеля Сыма И.

См. также